Сэм Данн (; род. ) — канадский музыкант, режиссёр и антрополог, наиболее известный по серии документальных фильмов о метале. Вместе со Скотом МакФадьеном владеет продюсерской компанией Banger Films, находящейся в Торонто. Данн имеет степень бакалавра в области антропологии Викторианского университета и степень магистра Йоркского университета, где он защитил диссертацию о гватемальских беженцах.

Фильмы

Путешествие металлиста 

Первый фильм Данна вышел в 2005 году, сорежиссерами выступили Скот МакФадьен и Джессика Уайз. Он рассказывает о путешествии Данна, которое он предпринял, чтобы задокументировать происхождение, культуру и привлекательность метала. Также картина исследует темы насилия, смерти, религии и сатанизма, пола и сексуальности в метале. В фильме есть интервью с Гедди Ли из Rush и Брюсом Дикинсоном из Iron Maiden, о которых Данн рассказывает подробнее в более поздних документальных фильмах.

Глобальный метал 
В 2008 году Сэм выпустил новый фильм под названием Глобальный Метал. Режиссёры Скот МакФадьен и Сэм Данн решили выяснить, как наиболее "пагубный" музыкальный жанр Запада — тяжелый метал — повлиял на мировые культуры за пределами Европы и Северной Америки. Фильм показывает, как фанат метала и антрополог Сэм Данн путешествует по Азии, Южной Америке и Ближнему Востоку, исследуя мировые развивающиеся экстремальные музыкальные сцены - от индонезийского дэта до израильского ориентал-метала, китайского блэк-метала, иранского трэш-метала и т.п. Фильм показывает мировое сообщество металлистов, которые не просто поглощают метал с Запада - они трансформируют его, создавая новые формы культурного самовыражения в обществах, где преобладают конфликты, коррупция и массовое потребление.

Iron Maiden: рейс 666 

Данн стал соавтором и сорежиссером Скота МакФадьена в работе над вышедшим в 2009 году документальным фильмом Iron Maiden: рейс 666. Фильм представляет собой хронику турне группы 2008 года, во время которого переоборудованный Boeing 757, доставляющий музыкантов из одной страны в другую, пилотировался вокалистом Iron Maiden Брюсом Дикинсоном.

Rush: за кулисами 
В 2009 году Сэм Данн и шотландец МакФадьен начали работать над созданием документального фильма о Rush. Премьера фильма состоялась в 2010 году на кинофестивале Трайбека в Нью-Йорке 29 апреля, завоевав приз зрительских симпатий фестиваля.

Metal Evolution 
Данн выпустил серию документальных фильмов о различных жанрах метала Metal Evolution для VH1 Classic. Премьера состоялась 11 ноября 2011 года; предполагают, что дата была выбрана с расчетом совпадения с Национальным днем метала.

Time Machine 2011: концерт в Кливленде 

Концертный DVD, Blu-Ray и двойной компакт-диск канадской хард-рок группы Rush, выпущенный 8 ноября 2011 года, был снят 15 апреля 2011 года на Квикен-Лонс-арене в Кливленде, штат Огайо во время тура группы Time Machine Tour.

En Vivo! 
Концертный/видео альбом британской хэви-метал группы Iron Maiden. Фильм снят во время тура The Final Frontier World Tour в Национальном стадионе, Сантьяго, Чили 10 апреля 2011 года и был выпущен 26-27 марта 2012 года в Соединенных Штатах и Канаде.

Satan Lives 

Фильм вышел 27 октября 2015, он исследует феномен сатаны и его влияние на массовую культуру.

Музыкальная деятельность 

Ранее Данн был бас-гитаристом в ска/фанк группе из Виктории Fungkus; группа распалась в 2008 году. Также играл на бас-гитаре в экстрим-метал группе из Торонто Burn to Black (группа распалась в ноябре 2008 года). Одной из первых групп Сэма Данна была Dementia, в которой он также был бас-гитаристом. Кроме того, он основал с Kelly Nordstrom прогрессив-трэш-метал группу Scrape Chamber. В настоящее время Данн периодически играет на басу в группе из Торонто Machado and His Men.

Фильмография

Список литературы

Внешние ссылки 

 Официальный сайт Banger Films
 О фильме "IRON MAIDEN: рейс 666" на сайте группы 
 Официальный сайт фильма "Путешествие металлиста"
 Официальный сайт фильма "Глобальный метал"
 Страница фильма "Rush: за кулисами" на сайте Internet Movie Database
 Burn to Black официальная страница на MySpace
 официальный сайт Metal Evolution
 Burn to Black профиль на Encyclopaedia Metallum
 Интервью с Сэмом Данном о фильмах "Глобальный метал" и "Путешествие металлиста"

Антропологи Канады
Кинорежиссёры Канады
Бас-гитаристы Канады